W16 peut faire référence à :
 Plongée ou saut dans l'eau provoquant une lésion traumatique autre que noyade ou submersion, d’après la classification internationale des maladies ;
 Novia W16, une supercar du constructeur français Jimenez ;
 Moteur W16, un moteur à combustion ;
 W16, la seizième semaine du calendrier.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres